Miejscowości w USA:
 Manter – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Stanton
Gminy w USA:
 Manter (ang. Manter Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stanton